

Wydarzenia 

 Kypselos ustanowił tyranię w Koryncie